est une expression anglo-saxone signifiant « pour toi ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 , titre anglais de , film libanais de  sorti en 2015.

Musique

Album 

 , EP de  sorti le  ;

 , album de  sorti le  ;
 , album d' sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de L.T.D. sorti en 1983 ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Chanson 

 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson d' présente sur l'album  sorti en 1982 ;
 , chanson d'Azu présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album Greatest Love Songs Vol. 666 sorti le  ;
 , chanson d'Iriao représentant la Géorgie au Concours Eurovision 2018 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 For You, chanson de Liam Payne et Rita Ora (2018) ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 1991 ;
 , chanson de  sortie en 1930 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Autre 

 , chaîne télévisée italienne centrée sur le shopping.